Der EU-Investitionsantrag è un album studio del gruppo musicale statunitense Hewhocorrupts, pubblicato nel 2005.

Tracce 
Lato A

Lato B

Note

Collegamenti esterni